Валаа́м (,  «высокая, горная земля») — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположены посёлок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Кроме того, Валаам — это популярное туристическое направление.

География 
На территорию острова приходится более 2/3 площади всего Валаамского архипелага. Длина острова 9,6 км, ширина 7,8 км. Расстояние до ближайшего берега — 22 км.

Географическое положение 
Остров расположен в Ладожском озере. До острова Коневец — 60 км, до ближайшего к острову города Сортавала — 42 км, до Санкт-Петербурга — более 220 км по воде, из них 40 км по реке Неве (до внешней границы города), автомобильным сообщением — 316 км.

Геологическое строение 
Как и весь архипелаг, Валаам представляет собой выход на дневную поверхность т. н. Валаамского силла — пологопадающей (3—10°) к центру Ладожского озера чашеподобной пластовой интрузии мощностью до 200 метров. Возраст габбро-долеритов, слагающих интрузивный комплекс, определен свинец-свинцовым методом и равен ≈1560 млн лет. На побережье и участках понижения рельефа коренные породы перекрыты супесями морены позднеплейстоценового возраста.

Природные условия 
Природные особенности определяются положением архипелага в акватории Ладожского озера — крупнейшего в Европе.

Природная зона 
Территория Валаамского архипелага относится к среднетаёжной подзоне таёжной зоны.

Гидрология 
 два внутренних озера с сильно изрезанной береговой линией общей площадью около 100 га, соединённые между собой и с Ладожским озером каналами;
 девять небольших лесных озёр-ламб;
 разветвлённая сеть мелиоративных канав (XIX век).

Рельеф 
Тектонический. Сильно расчленённый тип. Отметки высот над уровнем моря — в интервале от 5,1 до 58,3 м.

Климат 
Весна приходит в конце марта. Летом на Валааме солнечных дней на 30-35 больше, чем на материке. Средняя температура июля +17 °C. Зима со снегом начинается в начале декабря. В середине февраля налаживается автомобильное сообщение с ближайшим городом Сортавала (42 км). Средняя температура февраля −8 °C.

Флора 
На территории острова насчитывается более 480 видов растений, многие были культивированы монахами. Сохранились сады с более чем 150-летними плодовыми деревьями. Остров покрыт в основном хвойными лесами (около 65 % — сосна).

История 

Топонимика названия острова, возможно, происходит от финно-угорского слова «валамо» — высокая (горная) земля, смешавшись с именем пророка Валаама. Самое позднее с 1407 года здесь существовал православный монастырь.

До 1917 года остров был частью Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи. Остров неоднократно посещали императоры Александр I и Александр II, другие члены императорской фамилии. Также приезжал на Валаам святитель Игнатий (Брянчанинов). Природа Валаама вдохновляла известнейших гениев творчества и науки, здесь побывали художники И. И. Шишкин , Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи, писатели и поэты Н. С. Лесков, Ф. И. Тютчев, А. Н. Апухтин, И. С. Шмелёв, Б. К. Зайцев, композиторы П. И. Чайковский, А. К. Глазунов, учёные Н. Н. Миклухо-Маклай, Д. И. Менделеев и множество других. В XIX веке во время своего путешествия по России остров посетил Александр Дюма-отец.

Хорошо известны валаамские пейзажи, написанные И. И. Шишкиным («Вид Валаама», 1860), А. И. Куинджи («На острове Валаам», 1873) и Николаем Рерихом («Святой остров», 1917). Широкую известность среди современников получил местный иконописец Алипий. В 1970-х годах серию чёрно-белых линогравюр создал известный карельский художник-график А. И. Авдышев, посвятил Валааму ряд своих работ мастер объёмной резьбы по дереву, сортавальский художник Кронид Гоголев.

После провозглашения независимости Финляндии в 1917 году остров остался частью Финляндии, однако вошёл в состав СССР по итогам советско-финской войны 1939—1940 гг. В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР на Валааме в здании Зимней гостиницы бывшего монастыря разместили Валаамский дом инвалидов. В 1989 году началось возрождение Валаамского монастыря, на которое в начале XXI века тратились серьёзные деньги из государственного бюджета.

Демография

Судьба посёлка 

В 2003 году, когда был принят федеральный закон о местном самоуправлении, возник вопрос о статусе посёлка Валаам. Согласно этому закону в субъектах Российской Федерации должны быть разграничены органы местного самоуправления, — определены городские и сельские поселения, установлены их границы. Был принят соответствующий закон и в Республике Карелия. И посёлок Валаам в числе прочих был включён в список муниципальных образований и наделён самостоятельным статусом муниципального образования — Валаамское сельское поселение. Однако в начале 2005 года главой администрации Сортавальского района С. В. Рыжковым было инициировано решение об упразднении самоуправления посёлка Валаам и включении его в состав города Сортавала. С этим решением не согласились некоторые жители Валаамского сельского поселения. Возникший конфликт перерос в судебную тяжбу в Верховном суде Республики Карелия, а затем и в Верховном суде Российской Федерации. В июле 2006 года в дело вмешался патриарх Алексий II.

Мирское поселение на Валааме с 2006 года до момента ликвидации не имело официального административного статуса. Валаамцы-миряне хотели, чтобы их посёлок получил официальный статус сельского поселения, что дало бы им возможность участвовать в муниципальных выборах. Законность их требований подтвердил и Верховный суд Республики Карелия, однако руководство монастыря противилось этому, затягивая процесс присвоения официального статуса мирскому поселению. Эти события стали частью затяжного противостояния: руководство монастыря добивается выселения всех жителей-мирян на материк. В Сортавале на церковные деньги были построены жилые дома, квартиры в которых выдавали желающим покинуть остров, а тех, кто хочет остаться, монахи пытаются выселить принудительно. В связи с этим местные жители направляли открытые письма главе Республики Карелия и патриарху, но ничего не добились; попытка инициировать парламентское расследование тоже закончилась неудачей.

Постепенно большая часть социальных учреждений на острове была закрыта. В 2007 году сгорело здание «Летней гостиницы», на месте которого позже появилась гостиница для VIP-паломников; 1 мая 2016 года произошёл сильный пожар в здании «Зимней гостиницы» — в одном из трёх многоквартирных домов на острове, где жили миряне и где находилась также валаамская школа. Дело против предполагаемого поджигателя прекратили за примирением сторон, но школа и дом культуры после пожара были закрыты, а людям, жившим в здании, пришлось покинуть остров. Поселение фактически прекратило своё существование. На начало 2018 года на острове было постоянно зарегистрировано около 100 граждан.

Инфраструктура 
В населённом пункте имеется амбулатория, отделение почтовой связи, пункт полиции, воинская часть, пожарная часть, продуктовый магазин.

Примечания

Литература 
 Валаам — феномен природы. — Петрозаводск, 1988. — 108 с.: ил.
 Азбелев С. Н. Версии основания монастыря на острове Валаам // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. № 1(39). С. 5-15.
 {
 
 
 
  — история Валаама в 1940—1990-е гг.
 Клементьев А. К. Материалы к истории Спасо-Преображенского монастыря на острове Валаам и в местности Папинниеми в Финляндской республике в 1939—1944 гг. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. — Вып. 4 (20). — С. 200—317

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Трагедия светского Валаама. Как на карельском острове исполняли поручение президента, да не исполнили

Острова Карелии
Сортавальский район
Острова Ладожского озера